« Chou chinois » peut désigner deux sous-espèces différentes, appelé littéralement chou blanc dans les différentes langues chinoises han :
Brassica rapa subsp. pekinensis, aussi appelé chou chinois, chou de Pékin, ou pe-tsaï (prononciation probablement minnan du choux chinois, prononcé bai cai en mandarin standard) ;
Brassica rapa subsp. chinensis, aussi appelé chou chinois, chou de Chine, ou pakchoï (prononciation cantonaise du choux chinois, prononcé bai cai en mandarin).